Brokof steht für:
 Brokof (Band), deutsche Rockband

Brokof ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Brokof (* 1977), deutscher Künstler
 Johann Brokoff (auch: Brokof, Prokop, tschechisch: Jan Brokov; 1652–1718), Bildhauer des Barock in Böhmen

Siehe auch:
 Brokoff